

Залісово — село, окружний центр, Алтайський край
 Залісово — село, Червоногвардійський район, Оренбурзька область